Bachwalow oder weiblich Bachwalowa ist der Familienname folgender Personen:

 Jekaterina Alexandrowna Bachwalowa (* 1972), russische Hürdenläuferin
 Nikolai Sergejewitsch Bachwalow (1934–2005), russischer Mathematiker